Textura, propietat que tenen les parts externes dels objectes, així com les sensacions que causen, que són captades pel sentit del tacte.
 Textura musical, qualitat general del so d'una composició musical
 Textura de la pintura, sensació de la tela basat en la pintura i el seu mètode d'aplicació
 Textura (gràfics), imatge bitmap aplicada sobre una superfície en gràfics per computadora
 Textura cristal·logràfica, distribució d'orientacions cristal·lines en un policristall
 Textura (petrologia), aparença física, com ara la mida dels grans, la forma, arranjament i configuració dels materials tant a nivell macroscòpic com microscòpic
 Textura del sòl, propietat del sòl que es fa servir per a descriure la proporció relativa de les diferents mides de partícules minerals de sòl
 Textura (gastronomia),manera com estan disposades les parts o partícules que componen una cosa, el conjunt de característiques visuals i tàctils de la superfície d'un material, un objecte, una figura